Atienza – comune spagnolo

Persone 
 Adolfo Atienza – calciatore spagnolo, di ruolo attaccante
 Ángel Atienza – artista e calciatore spagnolo di ruolo difensore nato nel 1931
 Daniel Atienza – ciclista su strada spagnolo
 Miguel Atienza – calciatore spagnolo di ruolo centrocampista
 Miguel Atienza – criminale e latitante spagnolo
 Pichu Atienza – calciatore spagnolo di ruolo difensore nato nel 1990